Чайна-Лейк ():

  — некорпоративная территория в округе Керн, штат Калифорния, США.
  — озеро в округе Кеннебек, штат Мэн, США.

См. также 
  — место, определённое переписью (CDP) в округе Керн, Калифорния, США.